Saint-Georges-d'Aurac - Saint-Étienne-Châteaucreux